Морвен () — персонаж легендариума Дж. Р. Р. Толкина, женщина, жившая в Первую Эпоху Средиземья, жена Хурина Талиона, мать Турина Турамбара. Упоминается в «Сильмариллионе», «Неоконченных сказаниях», «Детях Хурина» и «Странствиях Хурина».

Краткое описание 
Морвен была дочерью Барагунда из Дома Беора и двоюродной сестрой Риан. Она стала женой Хурина и матерью Турина Турамбара и Ниэнор Ниниэль. Её имя переводится с синдарина, языка эльфов, изобретённого Толкином, как «тёмная дева», однако её также звали «Эльфийское сияние» () и «Эльфийская дева» (Эдельвен, ).

Морвен была высокой и тёмноволосой, и за свет её взгляда и красоту её лица люди звали её Эдельвен, эльфосветлой; однако обладала она суровым нравом и гордостью. Горести Дома Беора отягчали её сердце, ибо была она изгнанницей…

История 
После Дагор Браголлах в 455 г. П.Э. и разорения своей родной страны, Ладроса, жена Барахира, Эмельдир, собрала оставшихся в живых женщин и детей и увела их оттуда; Морвен и Риан оказались среди тех, кто в итоге достиг Дор-Ломина. Там им был оказан хороший приём, и Морвен вышла замуж за Хурина, Владыку Дор-Ломина. Их сын Турин родился весной 464 г. П. Э., а через два года родилась дочь Урвен, которую обычно звали Лалайт. Однако через три года Лалайт умерла от мора, принесённого ветром из Ангбанда, Морвен же «перенесла это горе в молчании и с холодным сердцем».

В 472 г. П. Э. Хурин был призван Фингоном для участия в войне с Морготом; позже, в битве Нирнаэт Арноэдиад, он был взят в плен, и Моргот проклял его семью. Хитлум был оккупирован истерлингами, которые поработили народ Хадора и разграбили их имущество. Большая часть имения Хурина была захвачена истерлингом Броддой, но и он, и остальные пришельцы с востока боялись Морвен и считали её «ведьмой, общающейся с белыми дьяволами (эльфами)». Морвен, к тому времени снова беременная, боялась за сына, который был наследным Владыкой Дор-Ломина и не мог оставаться сокрытым навсегда. Она решила отправить его в Дориат и поручить заботу о нём Тинголу. В итоге Турин и был отправлен туда через тайный проход через Эред Ветрин у Амон Дартир под охраной Гетрона и Гритнира.

На следующий год Морвен родила дочь и назвала её Ниэнор. Она отказалась от предложения Мелиан переселиться в Дориат, будучи слишком гордой, чтобы жить под чьим-то чужим кровом. Тем не менее она получала вести и помощь из Дориата в течение семи лет. Когда помощь перестала приходить, Морвен и Ниэнор жили в бедности, угнетаемые Броддой. В 494 г. П. Э. она наконец решила идти в Дориат, поскольку земли, через которые проходила дорога туда, были теперь очищены от врагов усилиями Мормегила из Нарготронда.

Морвен и Ниэнор были хорошо приняты Мелиан и Тинголом в Скрытом Королевстве, однако они обнаружили, что Турина там не было. Вскоре им было открыто, что Турин и был тем Мормегилом, однако о его судьбе после падения Нарготронда было неизвестно. Морвен тогда решилась уехать на поиски вестей о сыне, однако Тингол послал за ней отряд стражей под командованием Маблунга, а за этим отрядом тайно следовала и Ниэнор. У Амон Этир на отряд внезапно напал дракон Глаурунг, наславший на Ниэнор заклятье забывчивости. Туман и зловоние, исходившее от дракона, взбесили лошадей, и охранный отряд был рассеян. Последний раз Морвен видели там проезжавшей мимо «как серая тень на бешеном скакуне», после чего она исчезла в тумане, и в Дориат не приходили новые вести о ней.

Через два года после трагической гибели Турина и Ниэнор и убийства Глаурунга Морвен снова появилась в Бретиле у могилы своих детей на Кабед Наэрамарт. Там её нашёл недавно освобождённый Хурин. Был он сед, с заострившимся носом и поломанными зубами… хотя (её глаза) были теперь дикими и полными страха, в них всё ещё горел свет, который не каждый мог стерпеть, эльфийский свет, который давным-давно дал ей имя «Эдельвен», самой гордой из смертных женщин древних дней. Хурин не рассказал ей о судьбе детей, и с заходом солнца она умерла, истощённая странствиями и ожиданием. Она оставалась у могилы долгое время и не была найдена людьми народа Халет, поскольку они не отваживались подходить к месту смерти Глаурунга. Однако именно очевидная смерть Морвен от пренебрежения заставила Хурина пойти на народ Бретиля, что привело в итоге к его уничтожению в гражданской войне.

Позже Хурин привёл Мантора и его последователей к телу Морвен и «казалось им, что видят они великую королеву, чьё достоинство ни возраст, ни бедность, ни всё горе мира не смогло у неё отнять». По приказу Хурина они похоронили Морвен на западной стороне Камня Бессчастных и добавили к надписи на нём еще одну строку: «Здесь лежит также Морвен Эдельвен». Могила сохранилась и после затопления Белерианда в виде острова Тол Морвен.

Примечания

Литература 
 Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион (любое издание)
 Толкин Дж. Р. Р. Война Самоцветов (под ред. К. Толкина). — Бостон: Houghton Mifflin, 1994. — ISBN 0-395-71041-3 
 Толкин Дж. Р. Р. Неоконченные сказания (под ред. К. Толкина). — Бостон: Houghton Mifflin, 1980. — ISBN 0-395-29917-9 
 
 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»